General Ignacio Zaragoza kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 General Ignacio Zaragoza, Veracruz, Chicontepec, 
 General Ignacio Zaragoza, Durango, Pánuco de Coronado, 

Robotskapade Mexikoförgreningar